Die Verbandsliga Mittelrhein 1960/61 war die 5. Spielzeit der Verbandsliga Mittelrhein, die von 1959 bis 1978 die höchste Spielklasse im mittelrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Niederrhein und Westfalen den Unterbau zur II. Division West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der Siegburger SV 04 wurde Mittelrheinmeister, verblieb jedoch in der Verbandsliga, da sie auf den Aufstieg verzichteten. Die Amateure von Alemannia Aachen und TuRa Hennef mussten in die Landesliga Mittelrhein absteigen. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1961/62 die SpVg Frechen 20 und der SV Schlebusch auf.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Mittelrhein 1960/61 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Mittelrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1960/61
Fußball-Verbandsliga Mittelrhein